SPA – działalność uzdrowiskowa lub kurort
 SPA – Stowarzyszenie do spraw Systemów i Procedur
 SPA – Sony Pictures Animation
 SPA – Saudyjska Agencja Prasowa (Saudi Press Agency)
 SPA – rodzaj aplikacji internetowej